Melanotopelia är ett släkte av lavar. Melanotopelia (svamp) ingår i familjen Thelotremataceae, ordningen Ostropales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar